A XVIII. dinasztia családfája a XVII. dinasztia utolsó uralkodóival kezdődik. Az egyiptológia – meglehetősen következetlenül – a XVIII. dinasztiát az uralkodóház közepénél kezdi, majd nem szakítja meg annak kihalásával.

Több családi kapcsolat csak feltételezett vagy erősen bizonytalan, pontos megértésükhöz ajánlott az egyes családtagok cikkeinek elolvasása.

A családfa

Jegyzetek

Források 

 18
Családfája